

Aziende 
 Parade – etichetta discografica italiana

Cinema
Il circo di Tati (Parade) – film del 1974 diretto da Jacques Tati
Parade – film giapponese del 2010

Teatro 
 Parade – musical del 1998, con musica e parole di Jason Robert Brown e libretto di Alfred Uhry

Danza
Parade – balletto musicato da Erik Satie

Editoria
Parade – rivista statunitense

Musica
Parade – gruppo musicale britannico
Parade – etichetta discografica italiana
Parade – album degli Spandau Ballet del 1984
Parade – album di Prince del 1986
Parade – album dei Plastic Tree del 2000
Parade – album di Minori Chihara del 2008
Parade – singolo di Dev del 2015

Animazione
Parade Parade – serie OAV del 1996